Christian Christensen kan avse:

 Christian Christensen (friidrottare) (1876–1956), dansk löpare
 Christian Christensen (kompositör) (född 1968), svensk ljudtekniker och kompositör av filmmusik
 Christian Thomsen Christensen (1832–1905), dansk-amerikansk militär och affärsman